Barsaat (Hindi: बरसात, Urdu: برسات, übersetzt: Regen) ist der Titel einiger Hindi-Filme:

 Barsaat (1949) von Raj Kapoor
 Barsaat (1995) von Rajkumar Santoshi
 Barsaat: A Sublime Love Story von Suneel Darshan